Petz steht für:

 Meister Petz, den traditionellen Fabelnamen des Bären
 Petz Kolophonium, einen österreichischen Hersteller von Geigenharz
 eine ehemalige deutsche Lebensmittel-Einzelhandelskette, heute zur Rewe Group gehörend
 den höchsten Gipfel des Schlernmassivs in Südtirol, 2563 m
 den Namen einer Tiersimulationsreihe für den Nintendo DS

Petz ist der Familienname der Puppenfamilie in der Kinder-Fernsehserie Familie Petz.

Petz ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Petz (1819–1885), k.u.k. österreichisch-ungarischer Vizeadmiral
 Christian Petz (* 1963), österreichischer Koch
 Christoph von Petz (1901–1976), deutscher Architekt
 Emelie Petz (* 2003), deutsche Turnerin
 Emmerich Petz (1931–2004), österreichischer Ornithologe 
 Ernst Petz (* 1947), österreichischer Schriftsteller, Herausgeber und Verleger 
 Georg Petz (* 1977), österreichischer Schriftsteller
 Helmut Petz (* 1957), deutscher Jurist
 Hermann Petz (* 1961), österreichischer Medienunternehmer
 Ingo Petz (* 1973), deutscher Schriftsteller, Journalist und Osteuropaexperte
 Johann Petz (1818–1880), österreichischer Bildhauer
 Johann Christoph Petz (1664–1716), deutscher Kapellmeister und Komponist, siehe Johann Christoph Pez
 Josef Petz (Baumeister) um 1900 in Graz tätiger österreichischer Baumeister und Architekt
 Josef Petz (Käfersammler) (1866–1926), österreichischer Gärtner (Botaniker) und Käfersammler 
 Manfred Petz (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Michael Petz (* 1948), deutsche Lebensmittelchemiker
 Natascha Petz (* 1970), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin
 Rudolf Anatol von Petz (1887–1961), österreichischer Journalist und Verleger
 Ursula von Petz (1939–2022) deutsche Stadtplanerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Betz
 Pätz (Begriffsklärung)
 Paetz
 Peetz
 Peez (Begriffsklärung)
 Pez